Арабаджі Володимир — у 2008 році директор Таврійського регіонального центру інноваційного розвитку.
 Араба́джи Володимир Васильович — народний депутат України 3-го скликання.
 Арабаджі Олександр Миколайович — підполковник, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Арабаджі Олександр Якович — засновник ГО «Київський національно-культурний центр кримських караїмів „Догунма“».
 Арабаджи Тимур Дмитрович — український баскетболіст, майстер спорту України, кандидат педагогічних наук.

 ,  [арабаджи] — колишнє село (зникло ще до 1860 року) в сучасному Чорноморському районі Автономної Республіки Крим.
 
 Примітки